Die 1. Liga 2012/13 war die 65. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 4. August 2012 und endete am 8. Juni 2013 und es nahmen insgesamt achtzehn Vereine an der Saison 2012/13 teil.

Absteiger aus der Ekstraklasa waren Łódzki KS und KS Cracovia. Aufsteiger aus der dritten polnischen Liga waren Okocimski KS Brzesko, Stomil Olsztyn, Miedź Legnica und GKS Tychy.

Teilnehmer 
An der 1. Liga 2012/13 nahmen folgende 18 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan und Tabelle auf 90minut.pl (polnisch)

Fußballsaison 2012/13
201213